Molekulska formula -{C13H20N2O2}- se može odnositi na:

 Dropropizin
 Levodropropizin
 Prokain
 Metabutetamin